Çekerek est un chef lieu de district de la province de Yozgat en Turquie
 La rivière de Çekerek qui arrose la ville de Çekerek, antique Scylax

Voir aussi 
 Scylax